68-ите награди на БАФТА () отличават най-добрите филми, показани на голям екран във Великобритания през предходната 2014 г. Провеждат се на 8 февруари 2015 г. в Кралската опера в Лондон и са излъчени по BBC One и BBC Three. Водещ на церемонията за десети път е Стивън Фрай. Номинациите са обявени на 9 януари 2015 г. от Стивън Фрай и Сам Клафлин.

Множество номинации

Източници

Външни препратки 
 68-и награди на БАФТА

Награди BAFTA
2015 година
2015 година в Европа